Příjmení Kyselka nosí více různých osobností:

muži
 Josef Kyselka (1846–1911) –  český kněz, učitel a spisovatel
 Mojmír Kyselka (1902–1974) –  český architekt

ženy
 Františka Kyselková (1865–1951) –  česká etnografka, muzikoložka a sběratelka
 Marie Kyselková (1935–2019) –  česká herečka

podobná příjmení
 Kysilka

Externí odkazy